De nombreuses chapelles portent le nom de chapelle du Rosaire. Parmi elles, on peut distinguer :
La chapelle du Rosaire à Saint-Louis de La Réunion.
La chapelle du Rosaire à Vence, dans les Alpes-Maritimes.

Rosaire